

Населені пункти та їхні частини
 Желязкі — село в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства
 Желязкі — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Желязкі — осада в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки